2 miejscowości w Estonii:
 Rahkla – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Laekvere.
 Rahkla – wieś w prowincji Lääne Viru, w gminie Sõmeru.